Hoderlein ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Hoderlein (* 1960), deutscher Künstler
 Wolfgang Hoderlein (* 1953), bayerischer Politiker; von 2000 bis 2003 Landesvorsitzender der SPD in Bayern